Allerton ist der Name mehrerer

Personen:
 Elanor Allerton (1639–1674), englische Kolonistin in den heutigen Vereinigten Staaten, die eine wichtige Rolle bei der Besiedlung von Jamestown spielte
 Isaac Allerton (1586–1658/1659), einer der Pilgerväter auf der Mayflower
 Isaac Allerton (Sohn) (1627–1702), Sohn von Isaac Allerton
 Jeremy Allerton (* 1944), britischer Cricketspieler
 John Allerton, Passagier auf der Mayflower
 Mary Allerton (1616–1699), letzte gerettete Passagierin der Mayflower
 Robert Allerton (1873–1964), US-amerikanischer Philanthrop
 Sam Allerton (* 1976), südafrikanischer Schauspieler und Model

Orte in England:
 Allerton (Liverpool), Stadtteil von Liverpool
 Allerton (West Yorkshire)
 Allerton Bywater, Ort in West Yorkshire
 Allerton Mauleverer, ein Parish zwischen Harrogate und York

in den Vereinigten Staaten:
 Allerton (Illinois), im Champaign County
 Allerton (Iowa), im Wayne County
 Allerton (Massachusetts), im Plymouth County
 Allerton (New Jersey), im Hunterdon County
 Allerton (New Mexico), im Sandoval County – nicht mehr existent
 Allerton Park, im Hillsborough County, Florida

Fließgewässer:
 Allerton Creek, im Hunterdon County, New Jersey

Sonstiges:
 Allerton Hotel in Chicago, Illinois
 Allerton Mine, Mine im Sandoval County, New Mexico
 Allerton State Park, Park im Piatt County, Illinois

Siehe auch:
 Alerton